Kirsten Flipkens e Elise Mertens erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

In finale Sorana Cîrstea e Andreea Mitu hanno battuto Veronika Kudermetova e Galina Voskoboeva con il punteggio di 1-6, 6-2, [10-8].

Teste di serie 

  Veronika Kudermetova /  Galina Voskoboeva (finale)
  Cornelia Lister /  Renata Voráčová (quarti di finale)

 Sorana Cîrstea /  Andreea Mitu (campionesse)
 Belinda Bencic /  Viktória Kužmová (semifinale)

Wildcard 

  Timea Bacsinszky /  Ylena In-Albon (semifinale)

 Leonie Küng /  Clara Tauson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ladies Open Lugano 2019